Damaris – postać z Nowego Testamentu, wspomniana w Dziejach Apostolskich
 Damaris (ur. 1986) – peruwiańska piosenkarka